Harry Stradling ist der Name folgender Personen:

* Harry Stradling Sr. (1901–1970), US-amerikanischer Kameramann
 Harry Stradling junior (1925–2017), US-amerikanischer Kameramann

Siehe auch:
 Henry Stradling